Amu eller AMU har flere betydninger:

 Amu – atommasseenhed
 AMU – arbejdsmarkedsuddannelse, et uddannelsesprogram, under undervisningsministeriet